Mechové jezírko může znamenat:
 Mechové jezírko (Krkonoše) – ledovcové jezírko v Krkonoších
 Velké mechové jezírko – rašelinné jezírko v Jeseníkách
 Malé mechové jezírko – rašelinné jezírko v Jeseníkách